El término ZA hace referencia a:
 Sudáfrica (Código de país ISO 3166, de Zuid-Afrika); 
 ZoneAlarm, cortafuegos personal; 
 Za', la decimoséptima letra del alfabeto árabe; o
 Za, el nombre de un gremio japonés.

Siglas